Maltepe ist der Name mehrerer Ort in der Türkei:

 Maltepe, Stadtteil und Bezirk der Provinz Istanbul

 Maltepe (Menemen), ehemalige Gemeinde im Bezirk Menemen der Provinz Izmir

 Maltepe (Çan), Dorf im Bezirk Çan der Provinz Çanakkale
 Maltepe (Çay), Dorf im Bezirk Çay der Provinz Afyonkarahisar
 Maltepe (Çayeli), Dorf im Bezirk Çayeli der Provinz Rize
 Maltepe (Derepazarı), Dorf im Bezirk Derepazarı der Provinz Rize
 Maltepe (Divriği), Dorf im Bezirk Divriği der Provinz Sivas
 Maltepe (Keşan), Dorf im Bezirk Keşan der Provinz Edirne

Maltepe ist außerdem eine frühere Bezeichnung des Siedlungshügels Kilise Tepe.